Drew är ett namn

Personer med efternamnet
 Alvin Drew
 Ana Drev
 Ellen Drew
 Irving W. Drew
 Kitty Drew
 Louisa Lane Drew
 Ronnie Drew
 S. Rankin Drew
 Sarah Drew
 Sidney Drew
 Thomas Stevenson Drew

Personer med förnamnet
 Drew Bagnall
 Drew Barrymore
 Drew Brees
 Drew Carey
 Drew Daniel
 Drew Fuller
 Drew Henry
 Drew McConnell
 Drew Seeley